Бенсон:

Бенсон — місто в штаті Аризона
 Бенсон — село в штаті Іллінойс
 Бенсон — місто в штаті Міннесота
 Бенсон — містечко в штаті Нью-Йорк
 Бенсон — містечко в штаті Північна Кароліна
 Бенсон — боро в штаті Пенсільванія
 Бенсон — статистично обумовлена місцевість в штаті Юта
 Бенсон — містечко в штаті Вермонт
 Бенсон — невключена територія в штаті Вісконсин
 Бенсон — округ в штаті Північна Дакота
 Бенсон — тауншип в штаті Міннесота

Див. також 

 Бенсон (прізвище)
 16230 Бенсон — астероїд головного поясу
 Бенсон-ет-Оркіньї — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна